Джеджея — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джеджея, Ленти Бардгуевна (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джеджея, Чака Бардгуевич (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.